Болеслав III Пшемисловић (око 965 - 1037), такође познат и као Болеслав Риђи или Болеслав Слепи, био је кнез Чешке од 999. до 1002. године, а такође и накратко током 1003. године. Називан је и "најгорим владарем који је икада седео на престолу Чешке".

Биографија 

Болеслав је био најстарији син Болеслава II. Оца је наследио 999. године. Био је слаб владар. Током његове владавине, Чешка је била пион моћнијих држава Светог римског царства и Пољске. Обе државе су се отимале за наметање свог утицаја у Чешкој. Године 1002. чланови клана Вршовци организују побуну и збацују га са престола. Болеслав бежи у Немачку где му је уточиште пружио Хајнрих I од Аустрије. Чешки престо преузео је Владивој, Болеславов рођак. Владивој је, међутим, био алкохоличар који је умро непуних годину дана након ступања на престо. Племићи су позвали Јаромира и Олдриха, Болеславове синове, натраг у Чешку. Дана 9. фебруара 1003. Болеслав је враћен на чешки престо уз оружану подршку Болеслава Храброг, пољског краља. Јаромир и Олдрих напустили су земљу и склонили се код Хенрика II у Немачку.

Болеслав је починио масакр чешког племства током поста. Преживели су затражили помоћ од пољског краља који на превару хвата Болеслава у Кракову. Болеслав је у тамници провео остатак живота. Умро је 1037. године.

Породично стабло

Литература 
 

Рођени 965.
Умрли 1037.
Пшемисловићи
Владари у Европи у X веку
Владари у Европи у XI веку
Војводе Чешке